Mahindra Racing Formula E Team es un equipo indio de automovilismo, que ha competido en el Campeonato del Mundo de Motociclismo y Fórmula E. Fue fundada en 2013, por el fabricante de automóviles Mahindra & Mahindra Limited.

Resultados

Fórmula E 

 * Temporada en progreso.

Véase también 
Mahindra & Mahindra Limited

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial 
 Perfil en la página oficial de la Fórmula E

Equipos de Fórmula E
Deportes de motor en India
Equipos de motociclismo